Municipio de Reading puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Reading (condado de Livingston, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Livingston.
 Municipio de Reading (condado de Calhoun, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Calhoun.
 Municipio de Reading (condado de Sioux, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Sioux.
 Municipio de Reading (condado de Lyon, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Lyon.
 Municipio de Reading (condado de Hillsdale, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Hillsdale.
 Municipio de Reading (condado de Butler, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Reading (condado de Perry, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Perry.
 Municipio de Reading (condado de Adams, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Adams.